Grandi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alessandro Grandi (1590-1630), compositor de música del Barroco temprano.
 Allegro Grandi (1907 -1973), ciclista italiano.
 Benigno De Grandi (1924-2014), entrenador y futbolista italiano. 
 Bruno Grandi (1934-2019), gimnasta y funcionario italiano del deporte.
 Dino Grandi (1895-1988), político fascista italiano.
 Irene Grandi (1969), cantante y compositora italiana.
 Luigi Guido Grandi (1671-1742), monje, sacerdote, filósofo, matemático y ingeniero italiano.
 Margherita Grandi (1894-1972), soprano lírico-spinto australiana.
 Marta Grandi (1915-2005), entomóloga italiana.
 Mario Darío Grandi (1918-1971), pintor argentino.
 Pablo Grandi (1988), bajista argentino.
 Serena Grandi (1958), actriz italiana.